Södra Fräkentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Fräkentjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Södra Fräkentjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,

Se även
Fräkentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn